Второ́й кана́л может означать:
 Второй канал — телевизионный канал, вещающий на несущей частоте 59,25 МГц (частоты от 58 МГц до 66 МГц), несущая частота звукового сопровождения — 65,75 МГц, средняя длина волны канала — 4,839 м.
Названия телевизионных каналов:
 Второй канал (но чаще всего Россия-1 или просто Россия) — телеканал в России.
 Второй канал (:en:Channel 2 (Israel)) — бывший телеканал в Израиле.
 Второй канал ЦТ — бывший телеканал в Советском Союзе.
Другое:
 Второй канал авторской песни

См. также 
 Второй